Het seizoen 2002/2003 van AZ was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Alkmaar. De club kwam voor het vijfde opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat AZ in het voorafgaande seizoen op de tiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van trainer-coach Henk van Stee. Die werd op 30 oktober op straat gezet en opgevolgd door Co Adriaanse.

Van Stee spande bij de KNVB een arbitragezaak aan tegen AZ. Met succes. De arbitragecommissie stelde de club voor een voldongen feit. Het college verplichtte AZ om de ex-trainer weer tot medio 2004 in dienst te nemen en wel als technisch directeur. AZ had daardoor een groot probleem, omdat die club met Martin van Geel al een technisch directeur in huis had. Uiteindelijk kreeg Van Stee een forse afkoopsom mee.

Adriaanse werd bijgestaan door assistent-trainer Martin Haar. Onder de hoede van Adriaanse eindigde de club uiteindelijk opnieuw op de tiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde AZ andermaal in de tweede ronde. Streekgenoot Stormvogels Telstar was op 3 december met 1-0 te sterk voor de ploeg uit Alkmaar.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AZ, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Co Adriaanse als tiende eindigden in de Nederlandse eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2003
AZ